Song Če-ki (, anglický přepis Sung Jae-ki, 11. září 1967 – 26. července 2013) byl jihokorejský aktivista za lidská práva a zastánce maskulinismu. Byl zakladatelem hnutí Men of Korea (남성연대, Muži Koreje), jehož cílem bylo bojovat za práva mužů a za zrušení Ministerstva pro rovnost pohlaví Jižní Koreje (여성가족부;女性家族部, doslova Ministerstvo pro ženy a rodinné záležitosti).

V červenci 2013 skočil z mostu Mapo Bridge. Chtěl tak upozornit na nerovnost pohlaví a získat finance pro svoji organizaci. Ač si předem kontroloval hloubku vody a prohlásil, že je přesvědčen, že skok přežije, nestalo se tak. Přestože byly ihned zahájeny záchranné práce a řeka Hangang prohledána, jeho tělo bylo nalezeno až 29. července, tři dny po skoku.

Reference

Externí odkazy 
 

Jihokorejští aktivisté
Aktivisté za lidská práva
Narození v roce 1967
Narození 11. září
Úmrtí v roce 2013
Úmrtí 26. července
Muži
Sebevrazi
Maskulinisté
Sebevraždy skokem v Jižní Koreji
Sebevraždy utopením v Jižní Koreji